Ouldémé peut désigner :
 les Ouldémé, une population du Cameroun
 le ouldémé, une langue tchadique
 Mayo-Ouldémé, un village du Cameroun dans la commune de Tokombéré.